La gadolinite-(Ce) è un minerale pirognomico appartenente al gruppo della gadolinite-datolite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nesosilicati